En , Bystra désigne :

 dans la voïvodie de Silésie :
Bystra, village du powiat de Bielsko-Biała.
Bystra, village du powiat de Żywiec.

 dans la voïvodie de Petite-Pologne :
Bystra, village du powiat de Gorlice.
Bystra, village du powiat de Sucha.

 dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale :
 Bystra, village.